Esquina bezeichnet:

 Esquina (Córdoba), Ort in Argentinien
 Esquina (Corrientes), Stadt in Argentinien
 Departamento Esquina, Verwaltungseinheit der argentinischen Provinz Corrientes